

Single 

 Never Never – singel Drenchilla z gościnnym udziałem Indiiany
 Never Never – singel zespołu muzycznego Korn
 Never Never – singel zespołu muzycznego The Assembly
 Never Never – singel zespołu muzycznego Warm Jets

Książki 

 Never Never – książka Jamesa Pattersona
 Never never – książka Eve Ropek
 Never Never – książka Colleen Hoover
 Never Never – nowela Davida Gaffneya

Zobacz też 

 Never Ever
 Never Never Never